BIOGRAFIE

     8 decembrie 1943 Dan Tipuriță- s-a născut la București, într-o familie de intelectuali. În adolescență a frecventat cenacul Theodor Neculuță.

   A debutat la 16 ani  în revista  Luceafărul. În continuare i s-au  publicat la această revistă și alte poezii, uneori numai fragmente în special la rubrica Dintre sute de catarge, condusă la acea vreme de poetul Gheorghe Tomozei. La poșta redacției, acesta l-a încurajat. A urmat liceul I.L. Caragiale pe care l-a  absolvit în 1961. Era considerat poetul liceului, își recita poeziile proprii la serbările școlare.

    1966 absolvă cursurile facultății de Medicină Veterinară obținând diploma de doctor veterinar. Începe activitatea în producție ca director de fermă la o unitate de stat din apropierea Bucureștiului dar, datorită funcției, fără posibilitatea de a face navetă. Se întrerupe definitiv legătura cu foștii colegi de cenaclu.

    1971-1978 a frecventat sporadic cenaclurile literare Nicolae Labiș, Săptămâna, publicând în reviste. A urmat apoi o perioadă în care a continuat să scrie dar nu a mai ținut legătura cu revistele literare pentru a mai publica, deținând diverse funcții de răspundere în Ministerul de resort,. În anii 80 i s-au publicat două cărți de specialitate la ed. Ceres            

1981-1986   a lucrat în Centrala pentru producția avicolă conducând programul de diversificarea cărnii de pasăre. 

1991-1993,  a lucrat ca șef al producției avicole  

1991-1993  a lucrat la întreprinderea de comerț exterior Prodexport. 

1993-2011   a lucrat la  societatea comercială Maraton 93 în funcția de director. 

În 2011 a ieșit  la pensie, la vârsta de 68 ani

OPERA LITERARĂ

Volume de poezie proprii  

  1.      -Versuri de demult                               editura Semne, 2012                volum de poezie

  2.      -Diamante pe coroana albă                 editura Semne, 2012                volum de poezie

  3       -Goodbye Florida                                editura Semne, 2012                volum de poezie

  4.     -Vânzătorul de iluzii                             editura Semne, 2012                volum de poezie

  5.      -Heterozis                                            editura Semne, 2012                volum de poezie

.6      - Filogenie                                            editura Semne, 2012                volum de poezie

  7.      -Plecați, Pământul se mută !               editura Semne 2014                 volum de poezie

 8.     -Cromozomi din genunchi de femeie  editura Semne 2014                  volum de poezie 

  9.      -Magia eredității                                 editura Semne 2015                  volum de poezie 

10.      -Genetica îngerilor                              editura Semne 2015                 volum de poezie  

11.     -A.D.N.-ul fericirii                                editura Betta   2016                 volum de poezie

12.      -Să ne iubim deșertăciunile                 editura Betta   2016                 volum de poezie  

13.     -La sărbătoarea genei cu dragoste      editura Betta   2016                  volum de poezie

14      -Dreptul de a fi neuitați                        editura Betta   2017                volum de poezie

15      - Influxuri exotice                                 editura Betta   2017                  volum de poezie  

16      -Încoronarea macilor                          editura Betta   2018                  volum de poezie 

17      - Diastola zborului alb                         editura Betta   2018                  volum de poezie  

18       -Zâmbetul se naște în nervul vag        editura Betta   2018                  volum de poezie

19      - La vest de stânca temporalului          editura ePublishers 2018         volum de poezie

20      - Endorfinele                                         editura Betta   2019                  volum de poezie  

21      - Plexul solar                                        editura Betta   2019                  volum de poezie

22       -Clinica poeziei                                   editura Neuma 2020                 volum de poezie

23       -Amazonul norilor                               editura Neuma 2021                 volum de poezie

24       -O singură fereastră                            editura Neuma  2021                 volum de poezie

25       -Castelul feromonilor                          editura Kafka   2021( in curs)  volum de poezie

Volume de proză proprii

1         Triunghiul Bermudelor --   nuvele                    editura Betta       2019

2         Păsările ( două volume)-  -roman                   editura Betta        2021

3         Când înfloresc palmierii  -  -roman                 editura Betta        2022

4         Mercenarul --  roman                                      editura Betta        2023

A colaborat la următoarele publicații:   Volume colective

1. - Meridiane lirice-Antologia universală a poeților români contemporani – editura Armonii Culturale 2012 -  volum de poezie

2. -  Paradigme virtuale  - editura Pim 2014- volum de poezie

3. - Antologie de cenaclu – editura Cetatea cărții 2015 – volum de poezie

4. - Art and Humanities (Journal of the American Romanian Academy) –Hayvard,CA 2018, - volum de poezie

5. - Din universul poeziei române actuale ( antologie bilingvă româno-turcă)- Editura Betta 2018, -volum de poezie                                     

6. - Culegătorul de petale -editura Detectiv literar, 2019 -volum de poezie                                                            

 7. - Poezia iubirii - editura Betta 2019, volum de poezie

 8. - Rația de libertate – editura Betta 2019, volum de proză

  9. – Noaptea statuile întineresc - editura Nemira 2020 ( Antologia filialei bucurești a Uniunii scriitorilor, coordonată de Horia Gârbea)

Despre operele sale literare au scris în presă (numele autorului, numele publicației, nr. și anul, titlul cronicii) 

1.      Nicolae Georgescu - Revista Portal Măiastra- an XII nr.4 (49) nov. 2016, pag. 25 sub titlul  Metamorfozele viului. 

                        - Revista Arena Literară nr. 12  -  ian- mart. 2019 sub titlul Dan      Tipuriță reinventatorul poeziei biogenetice

2.     Emil Lungeanu      - Revista Luceafărul de dimineață nr. 2,  februarie 2020 sub titlul Câți neuroni te costă un poem.3.      Horia Gârbea         - Revista Neuma nr. 5-6  mai 2020 sub titlul Dan Tipuriță -La vest de stânca temporalului4.      Ana Dobre              - Revista Antares  anul XX ian. febr. mart.  nr 238, 239,    240 anul 2018, sub titlul Poezia, particula de suflet a universului.                                     -Revista Sud nr 1-2 (214- 215) anul XXIII ian. febr. 2019 pag.  13 sub titlul Încoronarea macilor și a poeziei biogenetice5.     Lucian Gruia         -Revista Portal Măiastra an XII nr.4 (49) pag.26 nov. 2016 sub titlul Să ne iubim deșertăciunile și celulele.                                    -Revista Portal Măiastra anul XVI nr 1 (62) 2020, pag. 42 sub titlul: Dan Tipuriță – Zâmbetul se naște în nervul vag

                                   -Revista Convorbiri literar artistice anul II nr. 7 nov. Dec. 2018 pag. 28 sub titlul Influxuri exotice un jurnal al frumuseții trăite

                                    -Revista Plumb anul XVI febr. 2020 ne 155 pag. 5 sub titlul Dan Tipuriță – Zâmbetul se naște în nervul vag6.      Ion Dodu Bălan        -Revista Flacăra lui Adrian Păunescu anul  XVII nr 33 (811) 

din 22-28 septembrie 2017 sub titlul Doi talentați poeți medici veteri, George Văidean și Dan Tipuriță 7.     Victoria Milescu     -Revista Sud  nr. 7 și 8 din aug. 2019, pag. 15 sub titlul Poezia biogenetică

                                       -Revista Dunărea de Jos nr. 20 aug. 2019 pag. 37 sub titlul Poezia biogenetică 8.  Gabriel Cheroiu       -Revista  Arena Plus nr. 4-5 aug. sept. 2018 (Suplimentul de      critică litrară al revistei Arena literară nr. 10) sub titlul - Un fiziolog în căutarea sufletului  9. Șerban Codrin (Șerban Ioan Denk)-    Revista Arena Literară anul II nr. 5 mai - iunie     2017 pag.46  sub titlul - Dan Tipuriță sau aparenta distorsiune spre prozaic10. Eliza Roha                -Revista Rotonda Valahă anul II nr.1(4) ianuarie- martie 2017     pag. 200 sub titlul Poetul nerostitelor                

                                        - Revista literară Vorba Noastră anul VII/VIII nr. 10 -11 -12/2018 pag. 53-54  - Doi recunoscuți poeți medici: dr. Dan Tipuriță și dr. Corneliu Zeană                        

                                       -Revista Arena Literară nr. 11 oct-dec. 2018 sub titlul   Dan Tipuriță, o pană exersată în arta scrisului, care reinventează poezia biogenetică                    

 11.  Geo Călugăru –      -Revista. Apollon nr. 89 sept 2017  sub titlul De ținut și luat aminte.                                       

Au mai făcut referire la volumele sale de poezie  în diverse publicații următorii: Ion Lazu (prefață) Ana Dobre (prefață) Mihai Antonescu,  Aureliu Goci (prefață) Gabriel Cheroiu (prefață) Geo Călugăru (prefață) Victor Atanasiu (prefață) Gheoeghe Stroia (prefață) Doina Sterescu Sântimbreanu (prefață) Otilia Ardeleanu, etc .   

            

Premii și distincții pentru activitatea literară:

- Premiul Special al rev. Cetatea lui Bucur pentru vol. de poezie A.D.N.-ul fericirii oferit în anul 2016  

- Diploma de laureat (Premiul III) al Cocursului Național de Poezie Radu Cârneci- 2019, publicându-i-se ca recompensă gratuit volumul de poezie Endorfinele de către editura Betta.

Premiul a fost oferit de A.D.E.P.C.

- Diploma de laureat (Premiul I) al Concursului Național de proză scurtă Nicolae Velea - 2019, pentru care i s-a publicat gratuit la editura Betta volumul de proză Triunghiul Bermudelor. Premiul a fost oferit de A.D.E.P.C.în colaborare cu editura Betta